Чати (Джати) (, ) — великий управитель, высшая должность в Древнем Египте. Во многих европейских языках (в том числе русском) часто переводится арабским термином визирь.

Чати был правой рукой фараона, в его руках было сосредоточено практически всё управление государством, за исключением военных структур. Чати был «казначеем богов», «тайным советником для варварских стран», руководил всеми работами и поручениями. Кроме того, чати был верховным судьёй, управляя так называемыми «Шестью великими палатами». В последний период существования Древнего царства чати также стал градоначальником столицы. Начиная с XXII века до н.э. на должность чати фараон назначал только своих родственников.

В позднем царстве существовало два чати — Верхнего Египта (Чати Юга) и Нижнего Египта.

В гробнице Рехмира, чати во время правления Тутмоса III и Аменхотепа II (XV век до н. э.), было обнаружено «Предписание о служебных обязанностях чати».

Список чати

Раннее царство

Древнее царство

Среднее царство

Новое царство

Примечания

Литература

Ссылки